Pedro Paulo Álvares de Castro ou simplesmente Pedro Paulo (Belém, 2 de fevereiro de 1978) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Atualmente, é Treinador.

Títulos 
 Vitória
 Campeonato Baiano: 1999, 2000

 Paysandu
 Copa dos Campeões (CBF): 2002
 Copa Norte de Futebol: 2002
 Campeonato Paraense: 2002

 Brasiliense
 Campeonato Brasiliense: 2006, 2007

 Joinville
 Copa Santa Catarina: 2011
 Campeonato Brasileiro Série C: 2011

Naturais de Belém (Pará)
Futebolistas do Pará
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Clube Atlético Juventus
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do Rio Branco Esporte Clube
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Olaria Atlético Clube
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do Sertãozinho Futebol Clube
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Paulista Futebol Clube
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas do Grêmio Osasco Audax
Futebolistas do Joinville Esporte Clube